Badalona:
Casa Miquel Badia, situada al carrer de Sant Pere, obra de Joan Amigó.
 Terrassa:
Casa Badia, situada al carrer de l'Església, obra de Lluís Muncunill. Vegeu Casa Miquel Mach.
Casa Badia, situada a la plaça Vella, obra de Melcior Viñals.
Casa Celedonio Badia Tort, situada a la carretera de Montcada, obra de Joaquim Raspall.
 Vilafranca del Penedès:
Casa Badia, situada a l'avinguda de Tarragona, obra de Santiago Güell.